Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Australian Open 1998 des Damentennis. Insgesamt nahmen 64 Spielerinnen an der Qualifikation teil.

Setzliste

Ergebnisse

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Weblinks 
 

1998
Dameneinzel (Qualifikation)